Carcará — ave de rapina.
 Carcará (canção de Maria Bethânia)
 Caracará (Sobral) — distrito do município de Sobral, Brasil